Njie ou N'jie est un patronyme Sérère porté notamment en Gambie.

Njie est un nom de famille porté notamment par
 Adama Njie (1978-), athlète gambienne ;
 Clinton Njie (1993-), footballeur camerounais ;
 Isatou Njie-Saidy (1952-), femme politique gambienne ;
 Simon Mol, de son nom complet Simon Mot Njié (1973-2008), journaliste camerounais ;
 Yusupha Njie (1994-), footballeur gambien.
 Marie Samuel Njie, une chanteuse gambienne

 Njie, une chanteuse française originaire de la Guadeloupe.

Njie est un prénom. 

Homonymie
Homonymie de patronyme